As puede referirse a:

 Símbolo del arsénico.
 As, antigua moneda romana.
 As, naipe de mayor valor de cada palo, que lleva el número uno.
 As de la aviación, piloto de la aviación militar con derribo de aviones enemigos acreditado.
 As - Clima Tropical con verano seco, según la clasificación climática de Köppen.

Geografía 
 As, municipio de Bélgica.
 Ås, municipio de la provincia de Akershus en la región de Østlandet, Noruega.
 Aš, localidad del distrito de Cheb en la región de Karlovy Vary, República Checa.
 As, río de Sudáfrica.

Mitología 
 As o Ash, dios egipcio del Desierto Occidental.
 As o Æsir, singular de ases, los principales dioses nórdicos.

Títulos de obras 
 As, periódico deportivo español.
 Canción «As», de Stevie Wonder, versionada años más tarde por Mary J. Blige y George Michael.
 As es un sencillo de la banda japonesa 12012.

Otros usos 
 Comando as de Unix.
 Código ISO 639-1 para el idioma asamés.
 .as, dominio web de nivel superior geográfico correspondiente a Samoa Americana.
 En Chile se refiere a un tipo de sandwich parecido al completo pero con tiras de carne bovina en lugar de la vienesa (salchicha).

Acrónimos 
El acrónimo AS puede referirse a:
 Sistema autónomo  (en inglés, Autonomous System), concepto de redes informáticas.
 A.S.S.S. o ASSS, en España, Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social (Condiciones de reembolso por la Seguridad Social).

Enlaces externos 

Siglas